W poprzednim sezonie najlepszym zawodnikiem klasy królewskiej był Hiszpan Jorge Lorenzo. Mistrzem Moto2 został także Hiszpan, Marc Márquez, natomiast zwycięzcą nowo utworzonej kategorii Moto3 został Niemiec, Sandro Cortese.

Kalendarz 
Terminarz składał się będzie z 18 wyścigów, nowością ma być Grand Prix Ameryk, które zastąpiło Grand Prix Portugalii na torze Estoril. Odroczono zawody w Argentynie na 2014.

Uwagi:
ǂ - wyścig o porze nocnej.
∏ - wyścig w sobotę.
ǁ - runda, która obejmuje jedynie start zawodników klasy królewskiej - MotoGP.

Lista startowa oraz zmiany w przepisach

MotoGP 
Na sezon 2013 przewidziano kilka nowinek, jedną z ważniejszych jest format kwalifikacji.Do tej pory zawodnik, aby zakwalifikować się do wyścigu, musiał uzyskać wynik nie gorszy niż 107% czasu triumfatora danej sesji, pod uwagę brano nie tylko treningi wolne, ale i niedzielną rozgrzewkę. Warm-up nie będzie się już liczył, a żeby w ogóle być dopuszczonym do sobotnich kwalifikacji, 107% trzeba będzie uzyskać w jednym z czterech treningów wolnych. W przypadku, gdy w trakcie weekendu Grand Prix kierowca ulegnie kontuzji i zostanie zastąpiony przez innego zawodnika, ten drugi będzie mimo wszystko mógł wziąć udział w kwalifikacjach. Wówczas musi uzyskać czas nie gorszy niż 107% wyniku triumfatora tejże sesji.

Kolejną ważną rzeczą jest nowy system kar. Od 2013 zawodnicy nie będą już otrzymywali za zbyt agresywną jazdę „żółtych kartek”, a karne punkty. Stało się tak w głównej mierze po tym, jak Niklas Ajo z powodu „fizycznej” dyskusji z wirażowymi został wykluczony z dwóch wyścigów, czy kiedy Marc Márquez otrzymywał kary startu z ostatniego pola za zbyt ostre poczynania na torze. Zdecydowano się na stworzenie systemu punktów karnych, które zawodnicy będą otrzymywać za nieodpowiednie zachowanie. „Oczka” te nie będą jednak odejmowane z klasyfikacji generalnej, a stworzona zostanie po prostu osobna klasyfikacja. Maksymalnie za jedno przewinienie kierowca otrzymać może dziesięć punktów, ale jednocześnie może też zostać nałożona na niego kara finansowa. Gdy zawodnik zgromadzi cztery punkty karne, będzie musiał rozpoczynać wyścig z ostatniego pola. Kiedy uzbiera ich siedem – wystartuje z alei serwisowej. Kiedy zaś jeździec zgromadzi dziesięć „oczek” – zostanie wykluczony z kolejnej rundy Grand Prix. Po zgromadzeniu puli dziesięciu punktów lub po zakończeniu sezonu, konto kierowcy zostanie wyzerowane.

 Oficjalna lista wszystkich zawodników startujących w MMŚ została ogłoszona przez FIM 12 lutego 2013.

Klasyfikacja zawodników

Klasyfikacja konstruktorów

Moto2

Lista startowa 
Dostawcą opon do klasy pośredniej zostanie firma Dunlop.

Klasyfikacja zawodników

Klasyfikacja konstruktorów

Moto3

Lista startowa 
Od sezonu 2012 kategoria Moto3 korzysta z czterosuwowych motocykli o pojemności 250 cm³. Tak jak w przypadku Moto2, dostawcą opon będzie firma Dunlop.

Uwagi:
↑ - Livio Loi wystartuje dopiero od grand prix Hiszpanii (Jerez), w związku z tym, iż dopiero wtedy skończy 16 lat (regulamin dopuszcza start zawodnika dopiero od tego pułapu).

Klasyfikacja zawodników

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Uwagi

Przypisy 

!